Ljudi u crnom - tajanstvena grupacija, navodno u službi vlasti SAD-a koja zastrašuje svjedoke bliskih viđenja NLO-a.
 Ljudi u crnom (1997.) - američki znanstveno-fantastični film.
 Ljudi u crnom 2 - nastavak američkog znanstveno-fantastičnog filma iz 1997. godine
 Ljudi u crnom 3 
 Ljudi u crnom: Globalna prijetnja
 Ljudi u crnom (Bonelli Comics) - tajna organizacija s kojom se sukobljava Martin Mystère u istoimenom stripu.